Nashat Akram Abid Ali Al-Eissa (ur. 12 września 1984 r. w Al-Hilla) - iracki piłkarz, reprezentant kraju.

Kariera piłkarska 

Akram przygodę z futbolem rozpoczął w 1993 w młodzieżowej drużynie Al-Quwa Al-Jawiya. W latach 1997–1998 występował w juniorskich drużynach Al-Zawraa, by powrócić na rok do Al-Quwa. Na szczeblu seniorskim Akram zadebiutował w 1999 w zespole Salahaddin. Od 2000 reprezentował barwy drużyny Al-Shorta. Wraz z zespołem zdobył mistrzostwo Iraqi Premier League w sezonie 2002/03. Trzykrotnie triumfował w rozgrywkach o Puchar Iraku w latach 2000, 2001 oraz 2002. W sezonie 2001 był na wypożyczeniu w Al-Zawraa, lecz nie zagrał w żadnym spotkaniu. Sezon 2003/04 spędził w An-Nassr. W 2004 przeszedł do Asz-Szabab Rijad. Jako piłkarz drużyny z Rijadu zdobył mistrzostwo Zain Saudi League w sezonie 2005/06. Przez 3 sezony w tej drużynie zagrał w 31 spotkaniach, w których strzelił 8 bramek. W sezonie 2007/2008 występował w Al-Ain, grającym w UAE Arabian Gulf League. W 2008 przeszedł do katarskiego Al-Gharafa. Miał udział w zdobyciu przez ekipę mistrzostwa Qatar Stars League w sezonie 2008/09 oraz Pucharu Kataru w 2009.

W sezonie 2009/10 reprezentował barwy jedynego w swojej karierze klubu z Europy, FC Twente. W sezonie zagrał w 10 spotkaniach, pomagając drużynie w zdobyciu mistrzostwa Eredivisie. Od 2010 do 2011 grał w Al-Wakrah SC. W 2011 miał krótki epizod w Lekhwiya SC. W 2012 wrócił do Al-Wakrah SC, z którym zdobył Qatari Stars Cup w sezonie 2011/12. Następnie grał w Al-Nasr Dubaj i Al-Shorta, z którym zdobył drugie w karierze mistrzostwo Iraqi Premier League w sezonie 2012/13. W 2014 został zawodnikiem chińskiego Dalian A’erbin, lecz w tym samym roku powrócił do Al-Shorta. Karierę piłkarską zakończył w 2015 w klubie Erbil SC.

Kariera reprezentacyjna 

Akram występował w reprezentacji Iraku do lat 17 oraz 20. W 2000 zdobył mistrzostwo Azji U-19. W pierwszej reprezentacji zadebiutował 5 października 2001 w meczu przeciwko reprezentacji Arabii Saudyjskiej, przegranym 1:2. W 2004 zajął wraz z reprezentacją olimpijską Iraku 4. miejsce podczas Igrzysk Olimpijskich 2004 w Atenach. Podczas turnieju zagrał w dwóch meczach grupowych z Portugalią i Kostaryką oraz w spotkaniu półfinałowym z Paragwajem. W tym samym roku wziął udział w Pucharze Azji, podczas którego Irak dostał się do ćwierćfinału. Akram zagrał w czterech spotkaniach turnieju z Uzbekistanem, Turkmenistanem, Arabią Saudyjską i Chinami.

Został powołany na Puchar Azji 2007, podczas którego Irak po raz pierwszy w historii zdobył mistrzostwo kontynentu. Sam zawodnik w sześciu spotkaniach turnieju z Tajlandią, Australią (bramka), Omanem, Wietnamem, Koreą Południową i  Arabią Saudyjską. Był także w kadrze na Puchar Konfederacji 2009, podczas którego zagrał w trzech spotkaniach z Południową Afryką i Hiszpanią i Nową Zelandią.

Ostatnim wielkim turniejem w jego przygodzie z reprezentacją był Puchar Azji 2011. Podczas pucharu w 2011 zagrał w 4 spotkaniach. Po raz ostatni w drużynie narodowej zagrał 4 czerwca 2013 w meczu eliminacji Mistrzostw Świata 2014 przeciwko Omanowi, przegranym 0:1. Łącznie Nashat Akram w latach 2001–2013 wystąpił w 113 spotkaniach reprezentacji Iraku, w których strzelił 17 bramek.

Sukcesy

Klubowe 

Al-Shorta

 Mistrzostwo Iraqi Premier League (2): 2002/03, 2012/13
 Puchar Iraku (3): 2000, 2001, 2002

Al-Shabab

 Mistrzostwo Zain Saudi League (1): 2005/06

Al-Gharafa

 Mistrzostwo Qatar Stars League (1): 2008/09
 Puchar Kataru (1): 2009

FC Twente

 Mistrzostwo Eredivisie (1): 2009/10

Al-Wakrah

 Qatari Stars Cup (1): 2011/12

Reprezentacyjne 

 Mistrzostwo Azji U-19 (1): 2000
 Puchar Azji Zachodniej (1): 2002
 IV miejsce na Igrzyskach Olimpijskich 2004
 Puchar Azji (1): 2007

Linki zewnętrzne 

 
 RSSSF.com 

Reprezentanci Iraku w piłce nożnej
Piłkarze An-Nassr
Piłkarze Al-Gharafa
Piłkarze Asz-Szabab Rijad
Piłkarze FC Twente
Piłkarze Al-Ain FC
Piłkarze Al-Nasr Dubaj
Piłkarze Dalian Yifang
Uczestnicy Pucharu Azji 2007
Uczestnicy Pucharu Azji 2011
Uczestnicy Pucharu Konfederacji w piłce nożnej 2009
Piłkarze ze 100 i więcej występami w reprezentacji
Urodzeni w 1984
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 2004